Телиця — молода корова, яка ще ні разу не телилася.

Телиця () — село у повіті Тулча. Входить до складу комуни Фрекецей.

Телиця — річка в Жовківському районі Львівської області, права притока Рати.

Примітки